Осиповичи — многозначный термин в Белоруссии:

Топонимы 
 Осиповичи — город в Могилёвской области.
 Осиповичи — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Осиповичи — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Осиповичи — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Другое 
 «Осиповичи» — футбольный клуб из одноимённого города.
 Осиповичи I — железнодорожная станция в городе Осиповичи.

См. также 
 
 
 Осип